Counsel for the Defense, film muet américain réalisé par Van Dyke Brooke, sorti en 1912 ;
 The Counsel for the Defense, film muet américain d'un réalisateur inconnu avec Marguerite Nichols et Rosemary Theby, sorti en 1915 ;
 Counsel for the Defense, film muet américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1925 ;